

Codici
GAE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gabès (Tunisia)

Onomastica
Gae – variante del nome proprio Gay
Gae – ipocoristico del nome proprio Gaetano e Gaetana

Sigle 

 GAE – acronimo di Guida Ambientale Escursionistica